Salamanca pode referir-se a:

Salamanca - cidade espanhola de Castela e Leão, capital da província homônima.
Salamanca - localidade do município brasileiro de Alagoinha do Piauí.
Salamanca - comuna do Chile.
Salamanca - município do estado de Guanajuato, no México.
Salamanca - localidade dos Estados Unidos no estado de Nova Iorque
Salamanca (Peru)

Esporte
Unión Deportiva Salamanca - Clube de futebol da cidade de Salamanca, Espanha.

Salamanca
Desambiguações de topônimos